Поссе — фамилия. Известные носители:

 Поссе, Абель (род. 1934) — аргентинский писатель и дипломат.
 Поссе, Амелия (1884—1967) — шведская писательница.
 Поссе, Арвид (1820—1901) — шведский государственный и политический деятель, премьер-министр Швеции (1880—1883).
 Поссе, Вильгельм (1852—1925) — немецкий арфист, педагог, композитор.
 Поссе, Владимир Александрович (1864—1940) — журналист, деятель революционного движения.
 Поссе, Ганс (1879—1942) — немецкий искусствовед и музейный работник.
 Поссе, Кнут (ок. 1440—1500) — шведский государственный деятель и военачальник, один из известнейших комендантов крепостей средневековой Швеции.
 Поссе, Кнут (; ум. 1714) — шведский военачальник, генерал-лейтенант, участник Северной войны.
 Поссе, Константин Александрович (1847—1928) — русский математик.
 Поссе, Мауриц (1712—1787) — шведский посланник в России в 1752—1763 годах, граф.

См. также 
 Поси ()
  — баронский род